Berenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Berenhorst (1820–1903), deutscher Generalmajor, herzoglich-anhaltinischer Oberstallmeister und Kammerherr

 Johann Georg von Berenhorst (1794–1852), anhaltischer Intendant
 Leopold von Berenhorst (1826–1907), Mitglied der herzoglich-anhaltinischen Hofkammer, Kammerherr und Hofmarschall
 Wilhelm von Berenhorst (1869–1952), deutscher Generalmajor